Кубок Северных Марианских островов по футболу — ежегодное соревнование для футбольных клубов Северных Марианских островов. Турнир не контролируется Футбольной ассоциацией Северных Марианских островов и каждый год соревнование проходит под новым названием и с новым спонсором. Вследствие этих причин, соревнования проходят по усеченной программе, все игры проходят в 1—2 дня, а длина тайма, зачастую, устанавливается в 25—35 минут. С 2008 года турнир разыгрывается дважды в год. Наиболее успешными командами являются: Интер Годфатерс (Фиеста Интер Сайпан) и Кореан (Ариранг).

Финалы 
 2001 Принц Роулетт — Тигр 3:1
 2002 Ред Рокс Сайпан — Уайт Шаркс 3:0
 2006 Кьюнг-Сеунг — Реал Мариана 1:1, пен. 3:2
 2007 Ариранг — Фиеста Интер Сайпан 0:0, пен. 4:2
 2008 Интер Годфатерс — Онвелл 1:0
 2008 Интер Годфатерс — Ариранг 2:1
 2009 Ариранг — Интер Годфатерс 1:0
 2009 Интер Годфатерс — Кореан 5:0
 2009 Марианас Пацифик Юнайтед — Интер Годфатерс — 2:1

Розыгрыши

2001 
Официальное название — Pacific Islands Club-Coca Cola Soccer Tournament. Турнир организован Tinian Dynasty Soccer Committee and Dynasty Social Club.

Финал
 22 февраля Принц Роулетт — Тигр 3:1
Приз Fair-Play завоевала команда Бангладеш Лион

2002 
Официальное название — Pacific Islands Club-Coca Cola Soccer Tournament. Все матчи прошли 24 марта.

Полуфинал
 Блю Даймондс — Ред Рокс Сайпан 1:3
 Уайт Шаркс — Лайт Блю Пандерс 5:4

Матч за 3-е место
 Блю Даймондс — Лайт Блю Пандерс 6:1

Финал
 Ред Рокс Сайпан — Уайт Шаркс 3:0

Лучший бомбардир: Чарльз Агво (Блю Даймондс) — 13 голов.

2006 
Официальное название — Marcos Alonso Cup. Турнир организован Хопвудской юношеской высшей школой (Hopwood Junior High School). Все матчи прошли 4 февраля.

Четвертьфинал
 Онвелл — Реал Мариана 0:3
 Альянс — ПТИ Гардианс 3:0
 Фиеста Интер Сайпан — Индепендентс 2:0
 Кореан — Кьюнг-Сеунг 2:3

Полуфинал
 Кьюнг-Сеунг — Фиеста Интер Сайпан ничья, пен. 4:3
 Реал Мариана — Альянс 2:1

Финал
 Кьюнг-Сеунг — Реал Мариана 1:1, пен. 3:2

2007 
Официальное название — President’s Cup. Турнир организован Корейской любительской спортивной ассоциацией (Korean Amateur Sports Association). Все матчи турнира прошли 11 и 12 августа.

Группа А

 Ариранг — Онвелл 4:3
 Индепендентс — Ариранг 1:1
 Онвелл — Индепендентс 2:0

Группа В

 Фиеста Интер Сайпан — Бангладеши 2:1
 Фиеста Интер Сайпан — Тиниан 5:1
 Бангладеши — Тиниан 0:1

Финал
 12 августа Ариранг — Фиеста Интер Сайпан 0:0, пен. 4:2

2008 
President’s Cup. Все матчи прошли 2 марта.

Матч за 3-е место
 Мультинасьональ — СонгПа (Южная Корея) 3:1

Финал
 Интер Годфатерс — Онвелл 1:0

Официальное название — Saipan Cup. Все матчи прошли 2 августа.

Групповой раунд

 Интер Годфатерс — Онвелл 2:1
 Ариранг — Мультинасьональ 6:2
 Онвелл — Тиниан 3:3
 Интер Годфатерс — Ариранг 1:1
 Тиниан — Мультинасьональ 0:1

Финал
 Интер Годфатерс — Ариранг 2:1

2009 
Официальное название — Han Nam Market Cup. Все матчи прошли 29 марта.

Группа А

 Ариранг — Мультинасьональ 2:0
 Вайлд Биллс Индепендентс — Марианас Пацифик Юнайтед 1:2
 Ариранг — Вайлд Биллс Индепендентс 2:2
 Марианас Пацифик Юнайтед — Мультинасьональ 1:1
 Ариранг — Марианас Пацифик Юнайтед 2:0
 Вайлд Биллс Индепендентс — Мультинасьональ 1:0

Группа В

 Интер Годфатерс — Корея Джуниор 3:0
 Интер Годфатерс — Тиниан 2:0
 Тиниан — Корея Джуниор 1:1

Матч за 3-е место
 Вайлд Биллс Индепендентс — Тиниан 3:1

Финал
 Ариранг — Интер Годфатерс 1:0
(Ким Кванг Сик, 40)

Официальное название — President’s Cup.

Групповой раунд

 Интер Годфатерс — Корея А 5:3
 Корея В — Индепендент 2:2
 Интер Годфатерс — Индепендент 4:1
 Корея А — Корея В 3:1
 Интер Годфатерс — Корея В 2:2
 Корея А — Индепендент 4:0

Финал
 21 июня Интер Годфатерс — Корея А 5:0

Официальное название — Yearend Football Tournament (Итоговый турнир года среди 5 лучших команд).

Четвертьфинал
 Результат игры с участием 5-й команды (возможно Кореан Джуниор) неизвестен.

Полуфинал
 Марианас Пацифик Юнайтед — Кореан — 5:1
 Интер Годфатерс — Индепендентс — 5:1

Финал
 13 декабря Марианас Пацифик Юнайтед — Интер Годфатерс — 2:1

См. также 
 Чемпионат Северных Марианских островов по футболу

Примечания

Ссылки 
 Кубок Северных Марианских островов на сайте RSSSF

Мероприятия, регулярно проводимые с 2001 года
Футбол на Северных Марианских Островах